

Persone
 Bretton Stamler (1987) – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Jeremiah Stamler (1919-2022) – cardiologo statunitense
 Lorne Stamler (1951) – giocatore di hockey su ghiaccio, di nazionalità canadese

Altro
 Stamler v. Willis – caso giudiziario sull'esercizio dei diritti civili che vide protagonista Jeremiah Stamler